Lianghekou bezeichnet:

 Lianghekou (Chishui) (两河口镇), Großgemeinde der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Lianghekou (Dangchang) (两河口镇), Großgemeinde im Kreis Dangchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Lianghekou (Lüeyang) (两河口镇), Großgemeinde im Kreis Lüeyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Lianghekou (Xide) (两河口镇), Großgemeinde im Kreis Xide in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lianghekou (Xixiang) (两河口镇), Großgemeinde im Kreis Xixiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Lianghekou (Zigui) (两河口镇), Großgemeinde im Kreis Zigui in der chinesischen Provinz Hubei
 Lianghekou (Chaotian) (两河口乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chaotian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lianghekou (Sangzhi) (两河口乡), Gemeinde im Kreis Sangzhi in der chinesischen Provinz Hunan
 Lianghekou (Tongjiang) (两河口乡), Gemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 die Lianghekou-Talsperre